Шушак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шушак, Гойко (1945—1998) — хорватский политический и военный деятель, министр обороны Хорватии.
 Шушак, Иво (род. 1948) — хорватский футбольный тренер.

См. также 
 Шушакова